Louis Boyer peut désigner :
 Louis Boyer (1901-1999), astronome français ;
 Louis Boyer (1921-2017), homme politique français.